Suruga Bank Cup 2016 (; ) var den nionde upplagan av Suruga Bank Cup.

Segraren från J. League Cup 2015, Kashima Antlers, spelade mot segraren av Copa Sudamericana 2015, Santa Fe från Colombia.

Match

Källor

2016
2016 i Japan
Fotbollsåret 2016